Antal Nagy (1944-), footballeur hongrois
 Antal Nagy (1956-), footballeur hongrois